Magyarország
Prímási palota (Esztergom)
Prímási palota (Budapest)

Szlovákia
Prímási palota (Pozsony)